L'appellation plateau continental se réfère  :
 à une notion géophysique : il s'agit alors du prolongement physique d'un continent sous la mer, voir : Plateau continental (géophysique).
 ou à une notion juridique : il s'agit dans ce cas de la partie des fonds marins et de leur sous-sol sur lesquels un État côtier a une juridiction économique, au-delà de sa mer territoriale : Plateau continental (droit).

it:Piattaforma Continentale